Річки:
 Бобриця — річка, права притока Дніпра у Київській області
 Бобриця — річка, права притока Дніпра у Черкаській області
 Бобриця — невелика річка в Києво-Святошинському та Васильківському районах, впадає в р. Святець, а потім в Ірпінь. Серед приток річки Притварка та Глева.
Села:
 Бобриця — Житомирська область, Звягельський район
 Бобриця — Київська область, Фастівський район
 Бобриця — Київська область, Бучанський район
 Бобриця — Черкаська область, Канівський район